gemeente in de Spaanse provincie Cuenca: Mariana (Spanje)
 plaats in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais: Mariana (Brazilië)
 Mariana, schilderij van John Everett Millais